Кевюдовское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии.

Административный центр — посёлок Кевюды.

География 

Поселение расположено в западной части Ики-Бурульского района и граничит:

 на юго-западе — со Ставропольским краем;
 на западе — с Приютненским районом (Первомайское СМО);
 на севере — с Приманычским СМО;
 на востоке с Манычским СМО;
 на юге — с Зундатолгинским СМО.

Население 

По состоянию на 01.01.2012 г. население СМО составляет 483 человек или 4,3 % населения Ики-Бурульского района. Большая часть населения проживает в посёлке Кевюды — 78,9 % населения СМО (381 человек). Численность населения п. Цаган Ташу и п. Кордон составляет, соответственно, 50 чел. (10,3 %) и 52 чел. (10,8 %).

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии